Nawiasky ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Nawiasky (1854–1925), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Hans Nawiasky (1880–1961), österreichischer Staatsrechtler